Aquesta és una llista d'elements químics ordenada per nom, amb un codi de color per cada tipus d'element. Per cada element, es mostra el símbol químic, el nombre atòmic, la massa atòmica de l'isòtop més estable, i els números de grup i de període de la taula periòdica.

Referències

Bibliografia 
 Atomic Weights of the Elements 2001, Pure Appl. Chem. 75(8), 1107-1122, 2003. Consultat el 30 de juny del 2005. Les masses atòmiques dels elements de nombre atòmic 1-109 provenen d'aquesta font.
 IUPAC Standard Atomic Weights Revised  (2005).
 WebElements Periodic Table. Consultat el 30 de juny del 2005. Les masses atòmiques dels elements de nombre atòmic 110-116 provenen d'aquesta font.

Elements químics
Elements